Andrianowa (), weibliche Form des Familienname Andrianow folgender Personen:

 Nadija Andrianowa (1921–1998), ukrainische Autorin
 Olga Wiktorowna Andrianowa (* 1949), sowjetische Diskuswerferin 
 Tatjana Nikolajewna Andrianowa (* 1979), russische Mittelstreckenläuferin

 Siehe auch
 Andrianow
 Andrianowka